Inlet steht für:

 Inlet, (engl.) für ein schmaler Meeresarm oder Flussarm
 
geographische Objekte:
 Inlet (New York)
 Inlet (Ohio)
 Inlet (Wisconsin)

Siehe auch:
 Inlett